Кубок мира по горнолыжному спорту сезона 1967/68 годов — 2-ой сезон Кубка мира, который начался 4 января 1968 год в Берхтесгадене (Западная Германия) и завершится 7 апреля 1968 года в Джексон Хоуле (США).

Мужчины

Женщины 

Кубок мира по горнолыжному спорту